Kırşehir ou Querxequir, outrora chamada Justinianopólis e Mocisso (), é uma cidade e distrito () da província homónima, da qual é capital. Faz parte da região da Anatólia Central da Turquia. Tem  de área e em 2012 a sua população era de  habitantes (), dos quais  moravam na cidade.

Região da Anatólia Central
Localidades da Turquia
Distritos da Turquia
Capitais de província da Turquia